Суперкубок Испании по футболу 2021/2022 (, , ) — 38-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 3-й по формату «финала четырёх». Турнир во второй раз прошёл в Саудовской Аравии после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.

Участники 
  Атлетико Мадрид (чемпион Испании 2020/21)
  Реал Мадрид (вице-чемпион Испании 2020/21)
  Барселона (обладатель Кубка Испании 2020/21)
  Атлетик Бильбао (финалист Кубка Испании 2020/21)

Матчи 
Жеребьёвка прошла летом 2021 года.

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 2022 году
Январь 2022 года